In 1975 werd het 35ste Campeonato Piauiense gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 23 april tot 17 augustus. Ríver en Tiradentes werden beide tot kampioen uitgeroepen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Extra toernooi
De winnaar kwalificeert zich voor de finaleronde.

Finaleronde

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui